Gongylocarpus är ett släkte av dunörtsväxter. Gongylocarpus ingår i familjen dunörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dunörtsväxter
Gongylocarpus